Farndon – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Farndon – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)